Figaro este un nume întâlnit în:

 Teatru
 1778 La folle journée ou Le mariage de Figaro, piesă de teatru de Pierre Beaumarchais;
 Operă
 1786 Nunta lui Figaro, operă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret de Lorenzo da Ponte;
 Bărbierul din Sevilla, operă de Gioacchino Rossinipe un libret de Cesare Sterbini

 Film
 1959 Nunta lui Figaro (film din 1959) (Le Mariage de Figaro), film francez de regizorul Jean Meyer
 1999 Nunta lui Figaro (Les noces de Figaro), regia Alexandre Tarta

 Altele
Figaro, cotidian săptămânal satiric din Viena
Le Figaro, cotidian din Franța
Pseudonim al poetului spaniol Mariano José de Larra
Nissan Figaro, marcă de automobil

denumire dată uneori frizerilor